NGC 704-1, een sterrenstelsel in het sterrenbeeld Andromeda
 NGC 704-2, een sterrenstelsel in het sterrenbeeld Andromeda